Новоусманово — название населённых пунктов в России:

 Новоусманово — деревня в Бурзянском районе Башкортостана.
 Новоусманово — деревня в Чишминском районе Башкортостана.